Emmaus ist:

in der Antike:
 Emmaus, ein im Lukasevangelium erwähnter Ort, an dem der auferstandene Jesus zwei Jüngern erschienen sei
 Emmaus Nikopolis, eine mit Emmaus identifizierte Stadt in Palästina, heute Amwas
 eine mit Emmaus identifizierte Ortslage etwa 7 km westlich von Jerusalem, heute Moza Illit, ein Vorort von Jerusalem
 Ammaous oder Ammathous, nach Josephus (Bell. Jud. IV 1, 3) Name der heißen Quellen von Tiberias

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Emmaus (Pennsylvania), im Lehigh County
 Emmaus (Texas), im Cherokee County
 Emmaus (Virgin Islands), im St. John
 Emmaus (Virginia), im Bedford County – nicht mehr existent
 Emmaus Junction, im Lehigh County, Pennsylvania

Im NRHP gelistete Objekte:
 Emmaus Baptist Church, in Providence Forge, Virginia, ID-Nr. 93000506
 Emmaus Moravian Church and Manse, in Coral Bay, VI, ID-Nr. 77001531

Weiteres:
 Titularbistum Emmaüs, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Emmaus (Organisation), eine karitative Organisation
 ein Oratorium von Eugen Eckert und Thomas Gabriel
 Emmauskloster, eine Benediktinerabtei in Prag
 Emmauskirche, ein häufiger Kirchenname

Siehe auch:
 Abendmahl in Emmaus (Caravaggio), zwei Gemälde von Caravaggio, 1601 und 1606
 Emaus